Вдосконалена Інерціальна Сфера (ВІС) — високоточна інерційна система наведення, розроблена для МБР  LGM-118A Peacekeeper, яка була розроблена для завдавання високоточних ядерних ударів по радянським ракетним шахтам.

Деталі 
ВІС є системою на базі поплавкової гідростабілізованої платформи, на противагу системам з караднною гіростабілізованою платформою. Вона складається з берилієвою сферою яка плаває у рідині. Реактивні сопла використовуються для стабілізації інерційної платформи при отриманні команд з сенсорів. Цей дизайн не лише прибирає проблему блокування обертання, але робить систему дуже точною (відхилення менше 1,5×10−5 °/год), настільки точні, що подальше покращення дасть незначну перевагу для ракет з круговим ймовірним відхиленням.

Сенсори ВІС розміщуються у газовій гідродинамічній вальниці гіроскопу та акселерометрах SFIR які є похідними від підвісних інтеграційних гіроскопічних акселерометрів. Цей тип акселерометров є найбільш точним, через те, що містить безліч точних деталей, що робить їх дуже дорогими (приблизно $300,000 за одиницю). PIGA/SFIR акселерометри також дуже чутливі до збоїв через складний дизайн.

Використання 
Система ВІС спочатку була розроблена для ракет LGM-118A Peacekeeper. Перша система була створена компанією Northrop.

Посилання 
 Детальний опис
Військові технології
Системи керування ракетами